Le terme niveau 5 peut faire référence à différents types de niveaux, par exemple des niveaux de certifications :

 niveau 5 (équivalent à bac + 2), dans la nomenclature des niveaux de diplômes en France ;
 brevet de plongeur niveau 5 (N5) ;
 niveau 5 de l'échelle INES de classification des accidents nucléaires (accidents sérieux).